Jorge Guillermo de Hannover (28 de octubre de 1880 - 20 de mayo de 1912) fue el mayor de los hijos varones del Príncipe de la Corona Ernesto Augusto de Hannover (1845-1923) y de la Princesa Thyra de Dinamarca (1853-1933), la hija menor de Cristián IX de Dinamarca (1818-1906) y Luisa de Hesse-Kassel (1817-1898). Jorge Guillermo fue un tataranieto de Jorge III del Reino Unido (1738-1820) y Carlota de Mecklemburgo-Strelitz (1744-1818).

Primeros años 
Creció en el Castillo de Cumberland, cerca de Gmunden, y recientemente fue capitán del ejército austríaco. Era un ávido cazador y entusiasta partidario del automovilismo. En 1910 aprobó su examen de conducir en Viena. Participó en eventos deportivos y carreras en varias ocasiones. El príncipe era popular en Austria.

Debido a su delicada salud, el príncipe Jorge Guillermo pasó varios largos períodos de tiempo en Egipto, ya que al estar interesado en la etnología y la arqueología, le hubiera gustado quedarse. El conocido neumólogo austriaco Hermann von Schrötter lo acompañaba a menudo. El egiptólogo de Hildesheim Wilhelm Pelizaeus, a quien había conocido en los pasajes de un barco a través del Mediterráneo, era uno de su círculo de amigos. Su padre, el duque, visitó personalmente las excavaciones en la meseta de Giza, financiadas por Pelizaeus, en 1905. En la primavera de 1905 y 1909, el príncipe también realizó viajes de caza al Alto Nilo en lo que hoy es Sudán.

Vida personal y muerte 
Jorge Guillermo sirvió como capitán del 42º Regimiento de Austria. Fue nombrado Caballero Gran Cruz honorario de la Real Orden Victoriana por su primo el rey Jorge V del Reino Unido el 8 de junio de 1910.  El príncipe murió en un accidente automovilístico el 20 de mayo de 1912 a la edad de 31 años en Nackel, Brandeburgo, Alemania. Conducía su vehículo en ruta al funeral de su tío, Federico VIII de Dinamarca, cuando patinó sobre un pavimento recién colocado. Al tiempo de su muerte, Jorge Guillermo estaba soltero y sin hijos. Era conocido en su familia con el sobrenombre de "Plumpy".

Efectos de su muerte	
La muerte accidental del príncipe en territorio prusiano y la participación de la familia real prusiana aquí mostrada fueron el preludio de la reconciliación entre las casas de los Welph y los Hohenzollern, que se dio al año siguiente con la boda de su hermano menor Ernesto Augusto y la princesa Victoria Luisa de Prusia, la única hija del emperador alemán Guillermo II.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 
28 de octubre de 1880 - 20 de mayo de 1912: Su Alteza Real El Príncipe Heredero de Hannover, Duque de Brunswick-Lüneburg

Honores 
 Caballero de la Orden del Elefante [R.E.] (09/10/1898).
 Caballero Gran Cruz honorario de la Real Orden Victoriana [GCVO].

Ancestros

Referencias 

Casa de Hannover
Príncipes de Reino Unido
Príncipes de Hannover
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Caballeros de la Orden del Elefante
Fallecidos por accidentes de tráfico